San Costantino Albanese, commune italienne de la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale
 San Costantino Calabro, commune italienne de la province de Vibo Valentia dans la région Calabre en Italie